Вангди-Пходранг () — одна из девяти исторических провинций Бутана.

Находилась в центре Бутана, примерно соответствуя современному дзонгхагу Вангди-Пходранг. Центром являлся город Вангди-Пходранг, в котором находился Вангди-дзонг — крепость правящего провинцией Вангди-Пходранг-дзонгпена. Однако к XIX веку, фактическая власть в этом регионе перешла к Тронгса-пенлопу.

См. также 
 Провинции Бутана
 История Бутана

Примечания 

Провинции Бутана